Стри́кленд () — многозначный термин.

Географические объекты 
 Стрикленд (река) — река на острове Новая Гвинея

Фамилия 
 Стрикленд, Гейл (род. 1947) — американская актриса.
 Стрикленд, Джош (род. 1983) — американский певец и актёр.
 Стрикленд, Донна (род. 1959) — канадский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2018 года.
 Стрикленд, Кейди (род. 1975) — американская актриса.
 Стрикленд, Род (род. 1966) — американский баскетболист.
 Стрикленд, Сверв (род. 1990) — американский рестлер.
 Стрикленд, Тед (род. 1941) — американский политик, представляющий Демократическую партию. 68-й губернатор штата Огайо с 2007 по 2011 годы.
 
 Стрикленд, Хью Эдвин (1811—1853) — английский геолог и орнитолог.
 Стрикленд, Ширли (1925—2004) — австралийская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1952 и 1956).
 Стрикленд, Шон (род. 1991) — американский боец ММА.